Peter Oskam, een Nederlands politicus van het CDA
 Delft Design, in de volksmond ook wel (Methode van) Oskam, een ontwerpmethode binnen Engineering